

Marina
 Fujinami – cacciatorpediniere della Marina imperiale giapponese

Persone
 Takahisa Fujinami – pilota motociclistico giapponese
 Tatsumi Fujinami – wrestler giapponese
 Yūhi Fujinami – lottatore giapponese

Altro
 Ryūnosuke Fujinami – personaggio dell'anime e del manga Lamù
 Signor Fujinami – personaggio dell'anime e del manga Lamù